Brake eller Braké kan syfta på:

 Brake horsepower – effekt uppmätt med en dynamometer

Geografi 
 Braké – ett periodiskt vattendrag i Elfenbenskusten
 Brake (Unterweser) – en stad i Landkreises Wesermarsch, Niedersachsen

Personer
 Irina Brake – en biolog, entomolog och taxonom som arbetar vid Natural History Museum i London
 Tom Brake (1962–), en brittisk politiker

Växter 
 Brakved – en brakvedsväxtart
 Brake – bygdemål för Älggräs